João Odeval Damasceno (Parnaíba, ) é um cantor e compositor brasileiro.

Lançou em 2011 o CD Sou Feliz, contendo algumas faixas de sua autoria, como I Love You, Maria de sua Estória e Só pra Você, entre outras.

Compositores do Piauí
Cantores do Piauí
Naturais de Parnaíba